Aklishta é um termo sânscrito que significa incolor. Mas no ioga tem o enfoque refleções mentais não aflitivas sendo classificado como uma das duas básicas categorias da vritti(mente).

No Yoga Sutras (1.5) refere-se a esta qualidade como quem conduz à libertação.

Existe textos antigos do samkhya que relacionava o pensamento a cores, indicando que objetivo era tornar estes pensamentos incolores ou seja cada vez menos aflitivos.

Se refere a klishta, o apego a dor e a aflições humanas.

Ver também
klishta

Ligações externas
 inglês

Hinduísmo